Adriana Giménez Torrebejano (Barcelona, 3 de novembro de 1991) é uma atriz espanhola.

Ligações externas 

 
 

Torrebejano
Torrebejano